Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1990 — 54-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 16 квітня по 2 травня 1990 року.  

У рамках чемпіонату світу пройшов 65-й чемпіонат Європи.

Група А Берн та Фрібур, Швейцарія 15 квітня — 2 травня 1990.

Група В Ліон та Межев, (Франція) 29 березня — 8 квітня 1990.

Група С Будапешт, (Угорщина) 28 березня — 8 квітня 1990.

Група D Кардіфф, (Велика Британія) 20 березня — 25 березня 1990.

Чемпіонат світу Група А

Попередній етап

Турнір 5 - 8 місця

Турнір 1 - 4 місця

Найкращі бомбардири 
Джерело: http://www.quanthockey.com/whc/en/seasons/1990-whc-players-stats.html

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Артур Ірбе
 Захисник  Михайло Татаринов
 Нападник  Стів Айзерман

Найкращі гравці за версією журналістів:

 Воротар  Домінік Гашек
 Захисники  В'ячеслав Фетісов —  Михайло Татаринов
 Нападники  Андрій Хомутов —  Роберт Райхель —  Стів Айзерман

Чемпіонат Європи

Чемпіонат світу Група В

Чемпіонат світу Група С

Чемпіонат світу Група D

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

 

1990 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Хокей у Швейцарії
Квітень 1990
Травень 1990
Спорт у Берні
Фрібур